Une pin-up est une femme dont on accroche la représentation photographique ou artistique dans une pose attirante ou sexy.

 Pin-Up est une bande dessinée créée par Berthet & Yann.
 Pin-up went down est un groupe musical français.
 Pin-Ups et Pin-Ups 2 sont des films réalisés par Andrew Blake sorti en 1999.
 Pin Ups est un album de David Bowie sorti en octobre 1973.